Сафо́новская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сафоновская улица — улица в Москве.
 Сафоновская улица — улица в Смоленске.